Dinguiraye (plaats) - plaats in Guinee, hoofdplaats van onderstaande prefectuur
 Dinguiraye (prefectuur) - prefectuur in Guinee